Thomas H. Davenport é um autor norte-americano e escreve livros que tratam de sistemas de informação, mais precisamente da gestão da tecnologia da informação. Com 44 anos, tornou-se um dos mais importantes autores norte-americanos.

Trabalhou em setores importantes como: CSC Index, McKinsey e pela Ernst & Young; Universidade de Austin (Texas), estando hoje na Escola de Gestão da Universidade de Boston, na qual aceitou a direção do Instituto para a Mudança Estratégica, da Andersen Consulting.

Seus livros abordam temas relacionados principalmente a gestão desses sistemas de informação, mostrando não somente a visão fascinada pelos mesmos, mas sim problemas relacionados à organização desses sistemas,  e possíveis soluções. Dessa forma, adquiriu a denominação de um "analista de paradoxos".

Ficou conhecido pelo mundo todo através de seu livro "Information Ecology" (Ecologia da Informação), editado pela Universidade de Oxford em 1997, neste o autor trata da gestão da informação sob ponto de vista tradicional, o investimento em novas tecnologias que a maioria das vezes ao invés de solucionar possíveis problemas, acaba por acarretar outros. Davenport foi autor, co-autor e editor de outros treze livros das primeiras obras sobre reengenharia de processos empresarias e sobre agregação de valor utilizando sistemas empresariais.

Escreveu junto com Laurence Prusak o best-seller "Conhecimento Empresarial", que aborda a gestão do conhecimento. É autor de mais de cem artigos para publicações como Harvard Business Review, Sloan Management Review, Califórnia Management Review, Financial Times e entre muitas. Ele também é colunista das revistas CIO, Information Week e Darwin. Em 2003, pela revista Consulting obteve a classificação entre os "25 Melhores Consultores".

Um dos mais recentes livros, "As melhores decisões são sempre as mais difíceis", aborda uma visão inovadora na Tomada de Decisão organizacional.

Ligações externas
 Tom Davenport

Davenport